Флаг Бро́нниц — официальный символ городского округа Бронницы Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 мая 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 1934.

Флаг городского округа Бронницы Московской области составлен на основании герба города Бронницы по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре фигуру золотого коня с червлеными глазами и языком из гербового щита; вдоль древка — червленая полоса в 1/6 длины полотнища».

Обоснование символики 
Впервые Бронницы упоминаются в летописях в 1453 году под именем села Бронничи, вотчины московских князей. Это название по преданию связано с тем, что здесь жили мастера-бронники, изготовлявшие латы и кольчуги. Расположенное на Рязанской дороге дворцовое село в конце XVII века было знаменито крупным конным заводом, устроенным царём Алексеем Михайловичем. При Петре Великом оно принадлежало князю А. Д. Меншикову, затем вновь перешло в Дворцовое ведомство. В 1781 году Бронницы стали уездным городом, которому был дан герб с изображением коня, «в знак того, что в сем месте были славные конские заводы», что показывает главная фигура герба — конь, — символ трудолюбия, выносливости, преданности.

Сегодня город Бронницы имеет всю необходимую для жизнедеятельности инфраструктуру, производственные, научные, опытно-конструкторские, образовательные и культурные предприятия и учреждения, в том числе федерального и областного уровней.

Город расположен на живописном берегу реки Москва и характеризуется красивыми ландшафтами, чистотой и благоприятной экологической ситуацией, что символизирует зелёное полотнище.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, богатства, интеллекта, великодушия.

Зелёный цвет — символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также символ здоровья.

Красный цвет символ мужества, красоты, жизни.

Примечания 

Флаги с изображением лошади